Città-stato greche – città-stato dell'antica Grecia
 Città della Grecia – città della Grecia con più di 30.000 abitanti